Belvedere eller belvidere (fra italiensk, betyder "smuk syn") har flere betydninger:
 Belvedere (paladsanlæg) - paladsanlæg i Wien fra barokken bygget af prins Eugen af Savoyen
 Belvedere (M.C. Escher) - litografi lavet af Maurits Cornelis Escher fra 1958
 Belvedere (togklargøringscenter) - ligger mellem Dybbølsbro og Enghavevej
 Belvidere (New Jersey) - amerikansk by

Se også
 Belvederekanalen - kanal, der går fra Frederiksholmsløbet i Københavns Havn til Vasbygade
 Apollo Belvedere - romersk marmorskulptur fra 130'erne e.Kr. forestillende guden Apollon
 Plymouth Belvedere - bil